Harnkraut (lateinisch auch herba urinalis) stand oder steht für:

 Bruchkräuter (Harnkräuter) wie
 Kahles Bruchkraut
 Echtes Leinkraut
 Braunstieliger Streifenfarn